Bruck an der Mur (district)
 Bruck an der Mur (stad)